Locsin ist der zeitweilige Name der philippinischen Stadtgemeinde Daraga, Provinz Albay

Locsin ist der Familienname folgender Personen:

 Angel Locsin (* 1985), philippinisches Model und Schauspielerin
 Jose Locsin (1891–1977), philippinischer Politiker
 Leandro Locsin (1928–1994), philippinischer Architekt
 Teodoro Locsin junior (* 1948), philippinischer Politiker